IKT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Irkutsk (Russia)
 ikt – codice ISO 639-3 della lingua inuinnaqtun